

Letteratura 
Cime tempestose (Wuthering Heights) – romanzo del 1847 di Emily Brontë

Cinema 
La voce nella tempesta (Wuthering Heights) – film del 1939 di William Wyler che ottenne 8 nomination al premio oscar dal romanzo omonimo 
Cime tempestose (Wuthering Heights) – film del 1970 di Robert Fuest
Wuthering Heights – film del 2003 di Suri Krishnamma
Cime tempestose (Wuthering Heights) – film del 2011 di Andrea Arnold

Musica 
Wuthering Heights – singolo del 1978 di Kate Bush
Wuthering Heights – opera lirica di Bernard Herrmann
Wuthering Heights – opera lirica di Carlisle Floyd
Wuthering Heights – musical di Bernard J. Taylor
Wuthering heights – gruppo musicale metal danese

Televisione 
 Wuthering Heights – film per la TV di David Skynner (1998)
 Wuthering Heights – miniserie TV del 2009